Сан Алфредо има више значења:

 Сан Алфредо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Алфредо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Алфредо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Алфредо (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Алфредо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфредо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфредо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Алфредо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Алфредо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику